Gandzak kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Gandzak (ort), Gegharkunik, 
 Gandzak (berg), Vajots Dzor, 

Robotskapade Armenienförgreningar